Серия B 1959/1960 () — 28-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 20 сентября 1959 года и закончился 5 июня 1960 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1959/60 на legaserieb.it
 Серия B 1959/60 на rsssf.com

1959/1960
Футбол в Италии в 1959 году
Футбол в Италии в 1960 году